Horcajo è il nome di alcuni comuni spagnoli:

Horcajo de la Sierra – comunità autonoma di Madrid
Horcajo de las Torres – Provincia di Avila
Horcajo de los Montes – provincia di Ciudad Real
Horcajo de Montemayor – provincia di Salamanca
Horcajo de Santiago – provincia di Cuenca
Horcajo Medianero – provincia di Salamanca